Nils Brahe er navnet på flere personer:

 Nils Brahe den ældre (1604-1632) – svensk greve.

 Nils Brahe den yngre (1633-1699) – svensk greve.

Se også 
 Niels Brahe